Между Османской империей и Мамлюкским султанатом:
 Османо-мамлюкская война (1485—1491)
 Османо-мамлюкская война (1516—1517)
Между Османской империей и Египетским эялетом, номинально входившим в её состав:
 Восстание Али-бей аль-Кабира (1771—1772) — часть русско-турецкой войны (1768—1774) 
 Турецко-египетская война (1831—1833)
 Турецко-египетская война (1839—1841)